Dooling ist der Familienname folgender Personen:

 Brendan Dooling (* 1990), US-amerikanischer Schauspieler
 John Francis Dooling (1908–1981), US-amerikanischer Jurist
 Keyon Dooling (* 1980), US-amerikanischer Basketballspieler
 Martin Dooling (1886–1966), US-amerikanischer Fußballspieler
 Maurice Timothy Dooling (1860–1924), US-amerikanischer Jurist
 Peter J. Dooling (1857–1931), US-amerikanischer Politiker
 Richard Dooling (* 1954), US-amerikanischer Schriftsteller, Drehbuchautor und Rechtsanwalt

Dooling bezeichnet als Ortsname:

 Dooling (Georgia), Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Doolin